

Aziende 
 De Marchi – azienda italiana di abbigliamento sportivo

Persone
 Adevildo De Marchi (1894-1965) – calciatore italiano
 Alessandro De Marchi (n. 1986) – ciclista italiano
 Andrea De Marchi (n. 1988) – rugbista a 15 italiano
 Angelo De Marchi (1940-2009) – naturalista italiano
 Attilio De Marchi (1855-1915) – scrittore e filologo italiano
 Cesare De Marchi (n. 1949) – scrittore e traduttore italiano
 Bruno De Marchi (1925-2007) – arbitro italiano
 Carlo De Marchi (1890-1972) – calciatore italiano
 Emilio De Marchi – attore italiano
 Emilio De Marchi (1851-1901) – scrittore italiano
 Francesco De Marchi (1504-1576) – pioniere dell'alpinismo e della speleologia, ingegnere militare italiano
 Gino De Marchi (1902-1938) – regista e antifascista italiano, vittima dello stalinismo
 Giorgio De Marchi (n. 1934) – calciatore italiano
 Giulio De Marchi (1890-1972)  – ingegnere idraulico italiano
 Juan De Marchi (1866-1943) – anarchico italiano emigrato in Cile
 Laura De Marchi (n. 1936) – attrice italiana
 Luigi De Marchi (1857-1936) – geografo e geofisico italiano
 Luigi De Marchi (1927-2010) – psicologo e saggista italiano
 Luigi Latini De Marchi (n. 1927) – regista e sceneggiatore italiano
 Marco De Marchi (1872-1936) – imprenditore, scienziato e mecenate italiano
 Marco Antonio De Marchi (n. 1966) – calciatore italiano
 Pietro De Marchi (n. 1958) – poeta e saggista svizzero
 Sorelle De Marchi – insegnanti italiane
Anna De Marchi (1902-1975) 
Valeria De Marchi (1896-1666) 
Maria De Marchi (1888-1970)

Pagine correlate
Demarchi